Poiret ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Poiret (1926–1992), französischer Schauspieler, Regisseur und Autor
 Jean Louis Marie Poiret (1755–1834), französischer Botaniker
 Paul Poiret (1879–1944), französischer Modeschöpfer
 Pierre Poiret (1646–1719), französischer Philosoph und Theologe
 Vincenzo Poiret (1813 Triest – 1868 Turin), italienischer Zeichner, Lithograph

Siehe auch:
 Poiré